Albert Schmidt peut désigner :
 Albert Schmidt (1883-1970), peintre ;
 Albert Schmidt (1913-1977), écrivain ;
 Albert Schmidt (né en 1951), homme politique.

Voir aussi 
 Albert-Marie Schmidt (1901-1966), écrivain français